Guadalcanal kan verwijzen naar:
 Guadalcanal (eiland), een eiland in de Salomonseilanden
 Guadalcanal (provincie), de gelijknamige provincie
 Slag om Guadalcanal, slag in de Tweede Wereldoorlog
 Guadalcanal (Sevilla), een gemeente in de Spaanse provincie Sevilla